Джон Дусетт (), полное имя Джон Артур Дусетт () (21 января 1921 года — 16 августа 1994 года) — американский характерный актёр, известный по ролям в кино и на телевидении в 1940-1980-е годы.

Всего в период 1940-1980-х годов Дусетт сыграл более чем в 280 фильмах и телесериалах. Среди наиболее заметных картин с его участием — «Розовая лошадь» (1947), «Крест-накрест» (1949), «Источник» (1949), «Винчестер 73» (1950), «Переломный момент» (1950), «Незнакомцы в поезде» (1951), «Ровно в полдень» (1952), «Криминальная полоса в прессе США» (1952), «Большая жара» (1953), «Юлий Цезарь» (1953), «Номер для директоров» (1954), «Самое быстрое оружие» (1956), «Семь лиц доктора Лао» (1964), «Настоящее мужество» (1969), «Паттон» (1970) и «Большой Джейк» (1971).

Ранние годы и начало карьеры 
Джон Дусетт родился 21 января 1921 года в Броктоне, Массачусетс. В детстве семья Дусетта переехала в Лос-Анджелес, где он увлёкся актёрской игрой. Впервые Дусетт вышел на сцену в возрасте 15 лет. Позднее он проходил стажировку в Театре Пасадины.

Карьера в кино 
Дусетт дебютировал в кино в 1941 году в роли репортёра (без указания в титрах) в детективе «Шаги в темноте» (1941) и сыграл свою первую заметную роль в 1943 году в военной мелодраме «Два билета в Лондон», однако призыв в армию в том же году прервал его карьеру. Во время Второй мировой войны Дусетт служил в Европе стрелком-пехотинцем, завершив службу под началом генерала Паттона (позднее Дусетт сыграет в знаменитой биографической ленте «Паттон»).

Дусетт возобновил свою карьеру только в 1947 году, сыграв в тюремной драме «Дорога в большой дом» (1947). В том же году он сыграл бандита (без указания в титрах) в своём первом фильме нуар «Розовая лошадь» (1947) с Робертом Монтгомери в главной роли, а также в социальной драме о Ку-клукс-клане «Горящий крест» (1947) и в исторической мелодраме «Фоксы из Хэрроу» (1947). Как отмечено в биографии актёра на сайте Turner Classic Movies, «с этого года Дусетт занял прочное место в кино благодаря небольшим ролям как опасных злодеев, так и уважаемых представителей власти». В 1948 году Дусетт сыграл в фильме нуар «Я бы не хотел оказаться в твоей шкуре» (1948) и тюремной драме «Кэньон-Сити» (1948). Год спустя он сыграл небольшую роль архитектора в драме по роману Айн Рэнд «Источник» (1949) с Гэри Купером в главной роли, историческом триллере «Господство террора» (1949), фильмах нуар «Крест-накрест» (1949) с Бёртом Ланкастером и «Преступный путь» (1949) с Джоном Пейном, а также в приключенческом киносериале «Бэтмен и Робин» (1949).

Среди более чем в 130 фильмов Дусетта было немало блокбастеров, среди них вестерны «Винчестер 73» (1950) с Джеймсом Стюартом, «Ровно в полдень» (1952) с Гэри Купером и «Настоящее мужество» (1969) с Джоном Уэйном, исторические драмы «Юлий Цезарь» (1953) с Марлоном Брандо и «Клеопатра» (1963) с Элизабет Тейлор, драма «Номер для директоров» (1954) с Уильямом Холденом, музыкальная комедия «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес» (1954), романтическая мелодрама «Последний раз, когда я видел Париж» (1954) с Элизабет Тейлор, мелодрама «Пейтон-Плейс» (1957) и военный биопик «Паттон» (1970), где Дусетт сыграл генерал-майора Люсиана Траскотта.

В 1950-е годы Дусетт также сыграл в нескольких значимых фильмах нуар, таких как «Переломный момент» (1950) режиссёра Майкла Кёртиса с Джоном Гарфилдом в главной роли, «Незнакомцы в поезде» (1951) Альфреда Хичкока, «Большая жара» (1953) Фритца Ланга с Гленном Фордом и «Дом из бамбука» (1955) Сэмюэла Фуллера с Робертом Райаном. Другими фильмами нуар с участием Дусетта были «Осуждённый» (1950), «Крик о мщении» (1954) и «Секреты Нью-Йорка» (1955). По словам историка кино Карен Хэннсберри, «в большинстве фильмов он играл преступников, включая нескольких тюремных заключённых, а в одном фильме — просто вора». В «Крике о мщении», однако, «он сыграл редкую для себя роль сострадательного копа, который пытается спасти подавленного бывшего детектива от саморазрушения. Однако именно в ролях преступников с „психологическими проблемами“ Дусетт проявил себя наиболее ярко». В 1959 году Дусетт говорил: «Я пытаюсь делать так, чтобы люди мне сочувствовали, даже если я плохой».

Кроме того, Дусетт сыграл более чем в 50 вестернах, среди них наиболее значимыми были «Жажда золота» (1949) с Гленном Фордом, «Сломанная стрела» (1950) со Стюартом, «Только отважные» (1951) с Грегори Пеком, «Пресловутое ранчо» (1952) с Марлен Дитрих, «Далёкий край» (1954) со Стюартом, «Река, не текущая вспять» (1954) с Робертом Митчемом и Мерилин Монро, «Самое быстрое оружие» (1956) с Гленном Фордом, «Несчастный случай в Дакоте» (1956) с Линдой Дарнелл, «Семь лиц доктора Дао» (1964), «Сыновья Кэти Элдер» (1965) с Джоном Уэйном, «Невада Смит» (1966) со Стивом Маккуином и «Большой Джейк» (1971) с Уэйном.

Карьера на телевидении 
По словам Хэннсберри, у Дусетта была также плодотворная телевизионная карьера. Большинство своих ролей он сыграл в вестернах, среди них «Одинокий рейнджер» (1949-55, 11 эпизодов), «Всадник в ущелье» (1951-53, 4 эпизода), «Приключения Дикого Билла Хикока» (1951), «Энни Оукли» (1954-55, 2 эпизода), «Шайенн» (1955-57, 2 эпизода), «Дымок из ствола» (1957), «Сломанная стрела» (1957-58, 2 эпизода), «Истории Уэллс-Фарго» (1957-62, 4 эпизода), «Бат Мастерсон» (1959-60, 2 эпизода), «Караван повозок» (1961-65, 8 эпизодов), «Сыромятная плеть» (1962-65, 2 эпизода), «Виргинец» (1965-69, 4 эпизода), «Большая долина» (1968) и «Как был завоёван Запад» (1979).

В 1952-56 годах Дусетт исполнил роль лейтенанта полиции в четырёх эпизодах криминального телесериала «Большой город». Позднее он сыграл главные роли в двух телесериалах — в 78 эпизодах криминального сериала «Сажать в тюрьму» (1959-60) он был полицейским детективом, лейтенантом Вестоном, а в 20 эпизодах ситкома «Партнёры» (1971-72, 20 эпизодов) он был шефом детективного отдела, саркастическим капитаном полиции Эндрюсом.

Свою последнюю роль на телевидении Дусетт сыграл в 1982 году в телефильме «Стальное сердце».

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Согласно биографии Дусетта на сайте Turner Classic Movies, он бы «лысеющим, крепко сбитым характерным актёром с глубоким голосом и вызывающим восхищение мастерством, которые он привнёс в огромное многообразие ролей в кино и на телевидении с конца 1940-х и до конца 1970-х годов». По словам Хэла Эриксона, Дусетт «обладал глубоким голосом и грубыми чертами лица», благодаря чему часто «получал роли, в которых надо было показать злость, раздражение и угрозу, но он также умел продемонстрировать благородство и власть». По словам Джима Бивера, Дусетт был «коренастым, лысеющим характерным актёром с богатым голосом, который был одинаково хорош как в ролях плохих парней в вестернах, так и в шекспировских пьесах. Он начал кинокарьеру с малых ролей, главным образом в качестве подручных бандитов, после чего стал широко известен как актёр различных драматических и комедийных картин. Хотя он был надёжным актёром второго плана, однако его типаж не позволял ему претендовать на главные роли. Тем не менее, он оставался уважаемым актёром, лицо которого было знакомо целому поколению кино- и телезрителей».

Дусетт, которого однажды назвали «одним из лучших актёров второго плана в Голливуде», сыграл, по информации «Нью-Йорк Таймс», «в десятках фильмов, главным образом, в вестернах. За время своей карьеры, продолжавшейся с 1947 по 1987 год, он появился более чем в 130 фильмах, главным образом исполняя роли шерифов, разбойников и других персонажей вестернов, но он также играл и в драме, и в комедии». На сайте Turner Classic Movies также указывается, что помимо вестернов «Дусетт прошёл по широкому спектру жанров, включая жёсткий фильм нуар, киносериал с супергероями и исторические драмы». По замечанию Эриксона, Дусетт в равной степени чувствовал себя уверенно как с архаическими диалогами «Юлия Цезаря» и «Клеопатры», так и с военной манерой речи 20 века в «Паттоне».

Личная жизнь 
В 1948 году Дусетт женился на оперной певице Кэтри Сисилии Сэмблс, с которой прожил вплоть до её смерти в 1991 году. У пары было восемь детей, пять девочек и три мальчика.

Смерть 
Джон Дусетт умер от рака 16 августа 1994 года в своём доме в Баннинге, Калифорния. Ему было 73 года.

После смерти у Дусетта помимо восьмерых детей остались брат, сестра, 16 внуков и трое правнуков.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Джон Дусетт на сайте IMDb
 Джон Дусетт на сайте AllMovie
 Джон Дусетт на сайте Turner Classic Movies

Умершие от рака
Киноактёры США